Campina Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campina Verde (ort), Minas Gerais, 
 Campina Verde (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar